Ladislav Brožek – astronomo slovacco
 Jaroslav Brožek – artista e docente ceco
 Paweł Brożek – calciatore polacco
 Piotr Brożek – calciatore polacco